Bathurst Inlet steht für:

 Bathurst Inlet, Siedlung in Nunavut, Kanada
 Bathurst Inlet (Bucht), Bucht in Nunavut, Kanada
 Bathurst Inlet (Mars), Felsen auf dem Mars